Polsko-Słowacka Izba Przemysłowo-Handlowa (słow. Poľsko-Slovenská obchodná a priemyselná komora), której przedmiotem działalności jest m.in. popieranie, inspirowanie i wspieranie rozwoju i współpracy gospodarczej pomiędzy Polską i Słowacją, oraz ochrona interesów gospodarczych swoich członków.

Siedziba 
Poprzednio siedziba izby mieściła się w Bielsku-Białej przy ul. Bukowej 5a. W 2005 siedzibę przeniesiono do Krakowa.

Propolski samorząd na Słowacji 
W 2004 powołano Słowacko-Polską Izbę Handlową (Slovensko-poľská obchodná komora) z siedzibą w Słowackiej Izby Handlowo Przemysłowej (Slovenská obchodná a priemyselná komora) w Żylinie przy ul. Hálkova 31.

Zobacz też 
 Ambasada Słowacji w Polsce

Linki zewnętrzne 
 strona Słowacko-Polskiej Izby Handlowej

Izby gospodarcze
Gospodarka Słowacji
Gospodarka Polski
Stosunki polsko-słowackie